Santuario della Madonna dell'Olio a Bivona, comune italiano della provincia di Agrigento in Sicilia;
Santuario della Madonna dell'Olio a Blufi, comune italiano della provincia di Palermo in Sicilia.